A magyarországi meteoritok azok a meteoritok, amelyek hullásuk vagy találásuk idején Magyarországhoz tartozó területen hullottak, vagy ott találtattak.

A Londoni Meteoritkatalógus alapján összeállított lista a következő 
A Magyarországon hullott vagy talált meteoritok listája a Londoni Meteoritkatalógus alapján:

További információk 
 Grady, M. M. (2005): Catalogue of Meteorites, , 5th Edition. Natural History Museum, London
 Bevan, A.W.R., Graham, A.L., Hutchison R. (1985) Catalogue of meteorites; with special reference to those represented in the collection of the British Museum (Natural History), 4th ed., British Museum (Natural History), London, 460.
 Török J. (1882): A Magyar Birodalom meteoritjei (II. rész). Természettudományi Közlöny, 14, 495–514. old.
 Szterényi H. (1895): A meteoritekről. In: Természettudományi olvasmányok, szerk. Szterényi H. Lampel Róbert Kiadása, Budapest (a cikk korábban megjelent a Budapesti Szemle egyik 1883-as számában is; A Pallas nagy lexikona adata.)
 Bérczi Sz. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerről (1): Planetáris és anyagtérképek holdkőzetekről, meteoritekről. UNICONSTANT. Püspökladány ( Ö, )
 New Studies on Meteorites from Hungary
 Magyarországi meteoritokról a Planetológia honlapon
 Magyarországi meteoritokról a Természettudományi Múzeum angol nyelvű adatbázisán

Meteoritok